Шейново — название населённых пунктов:

Болгария 
 Шейново —  село в общине Казанлык Старозагорской области.

Россия 
 Шейново — деревня в Можайском районе Московской области.
 Шейново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Шейново — деревня в Лихославльском районе Тверской области.